Pardalisca är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Henrik Nikolai Krøyer 1842. Pardalisca ingår i familjen Pardaliscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Pardalisca